|-
| 160401 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160402 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160403 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160404 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160405 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160406 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160407 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160408 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160409 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160410 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160411 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160412 - ||  || 2 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160413 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 160414 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160415 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 160416 - ||  || 16 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 160417 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 160418 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160419 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160420 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160421 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 160422 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 160423 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160424 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160425 - || 2005 JF || 2 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 160426 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160427 - ||  || 3 septembrie 2005 || Apache Point || , , 
|-
| 160428 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160429 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160430 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160431 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160432 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160433 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160434 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160435 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160436 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160437 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160438 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160439 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160440 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160441 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160442 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160443 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 160444 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160445 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160446 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160447 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160448 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160449 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160450 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160451 - ||  || 26 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160452 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 160453 - ||  || 12 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 160454 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160455 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 160456 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 160457 - ||  || 29 decembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160458 - ||  || 29 decembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 160459 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 160460 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 160461 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 160462 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160463 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160464 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160465 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160466 - ||  || 3 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160467 - ||  || 22 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 160468 - ||  || 24 februarie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 160469 - ||  || 27 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160470 - ||  || 23 martie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 160471 - ||  || 25 martie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160472 - ||  || 19 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160473 - ||  || 26 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160474 - ||  || 3 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160475 - ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160476 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160477 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 160478 - ||  || 18 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160479 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160480 - ||  || 12 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 160481 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160482 - ||  || 8 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 160483 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160484 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160485 - ||  || 16 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160486 - ||  || 17 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160487 - ||  || 23 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160488 - ||  || 24 ianuarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 160489 - ||  || 25 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160490 - ||  || 25 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160491 - ||  || 6 februarie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 160492 - ||  || 6 februarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 160493 Nantou ||  || 6 februarie 2007 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 160494 - ||  || 6 februarie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 160495 - ||  || 8 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160496 - ||  || 10 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160497 - ||  || 15 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160498 - ||  || 15 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160499 - ||  || 16 februarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160500 - ||  || 17 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-